Wedege ist der Familienname folgender Personen:
 Pia Wedege (* 1971), norwegische Rennrodlerin
 Søren Wedege (* 1989), dänischer Tennisspieler